Piaggio bezeichnet:

 Piaggio, italienischer Fahrzeughersteller
 Piaggio Aerospace, italienischer Flugzeughersteller

Piaggio ist der Familienname folgender Personen:
 Celestino Piaggio (1886–1931), argentinischer Komponist, Dirigent und Pianist
 Edmundo Piaggio (1905–1975), argentinischer Fußballspieler
 Elsa Piaggio (1906–1993), argentinische Pianistin und Musikpädagogin
 Enrico Piaggio (1905–1965), italienischer Unternehmer
 Henry Thomas Herbert Piaggio (1884–1967) englischer Mathematiker und Hochschullehrer
 Leonidas Piaggio (1887–1942), argentinischer Cellist und Musikpädagoge
 Maxime Piaggio (1878–1909), französischer Ruderer
 Rinaldo Piaggio (1864–1938), italienischer Unternehmer und Politiker
 Victor Piaggio (1864–1922), argentinischer Dirigent und Musikpädagoge